Boe (o Boé) puede referirse a:

Topónimos 
 Boé, poblado y comuna de la región de Aquitania (Francia).
 Boe, distrito y circunscripción electoral del Estado oceánico de Nauru.
 Boé o Madina do Boé, sector y localidad de Guinea-Bisáu.

Personas 

 Alisha Boe, actriz noruega somalí.
 David Boe (1936 – 2020), organista norteamericano. 
 Eirik Glambek Bøe, músico, escritor y cantante noruego.
 Jean De Boë (1889-1974), tipógrafo y anarquista belga.
 Mathias Boe, deportista danés de bádminton.

Acrónimo BOE 

 BOE (Bank of England), el banco central del Reino Unido.
 'Boletín Oficial del Estado, el diario oficial del Estado español dedicado a la publicación de determinadas leyes.
 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro", unidad de élite del Ejército de Chile.

Boé
 La Universidad Colinas de Boé, institución de educación superior privada localizada en el país africano de Guinea-Bisáu.